Пётр Льво́в:
 Львов, Пётр Григорьевич — русский военный и государственный деятель, стряпчий (1676), стольник (1679), окольничий и воевода.
 Львов, Пётр Иванович (1882—1944) — художник.
 Львов, Пётр Леонтьевич (1908—1992) — советский ботаник, исследователь флоры Дагестана.
 Львов, Пётр Лукич (ум. 1715) — русский военный и государственный деятель, стольник (1660), окольничий (1688), воевода.
 Львов, Пётр Николаевич (1755—1824) — русский военачальник, генерал-майор (с 30.09.1798). 
 Львов, Пётр Николаевич (1891—1976) — советский инженер, доктор технических наук, кавалер Ордена Ленина (1931)